Silay :
 Silay, volcan des Philippines
 Silay, ville des Philippines
 Ahmed Ali Silay, homme politique djiboutien